Grande Étude, un classique chinois
 Daxue, une période solaire dans le calendrier chinois traditionnel
 les Monts Daxue, dans le Sichuan